Долан-Спрингс (англ. Dolan Springs) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Могаве штату Аризона.
 Ксав'є Долан, Ксав'є́ Дола́н (повне ім'я — Ксав'є́ Дола́н-Тадро́с; фр. Xavier Dolan-Tadros; * 20 березня 1989) — канадський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Шам-Долан, Шам-Дола́н (фр. Champ-Dolent) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер.
 Долан (каз. Долан) — село у складі Карасайського району Алматинської області Казахстану.
 Пол Долан (англ. Paul Dolan, нар. 16 квітня 1966, Оттава) — канадський футболіст, що грав на позиції воротаря, зокрема за національну збірну Канади.
 Ньєль-ле-Долан (фр. Nieul-le-Dolent) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Раян Долан, Ра́ян До́лан (англ. Ryan Dolan; Стребен, Північна Ірландія) — північноірландський співак.
 Сен-Ром-де-Долан, Сен-Ром-де-Дола́н (фр. Saint-Rome-de-Dolan) — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер.
 Алекс Долан, Олександра Марі Долан (1974 року народження) — британська журналістка.